Захари Бахаров (; род. 12 августа 1980) — болгарский актёр, наиболее известный по роли Моли в «Дзифте» и по роли Иво Андонова в телесериале канала БНТ 1 «Под прикрытием».

Карьера 
Его первая главная роль в кино была в фильме «Дзифт» режиссёра Явора Гырдева. Этот фильм делает его звездой и зарабатывает ему премию за лучшую мужскую роль на Болгарской церемонии кино (2009).

В 2012 году, Бахаров вместе со своими коллегами и лучшими друзьями Владимиром Карамазовым и Юлианом Верговым основал продюсерскую компанию — Three Bears Entertainment. Пока что компания стала продюсером трёх театральных постановок: «Шпинат с картофелем» (от Золтана Егреси), «Искусство» (от Ясмины Реза) и «Дакота» (от Жорди Галсерана).

Телевидение 
В 2011—2014 гг., Захари Бахаров играл Иво Андонова с сериале канала БНТ 1 «Под прикрытием».

C 2012 года, Бахаров является ведущим телевизионной игры «Национальная лотерея» на Nova TV.

В 2015 году, он появился в пятом сезоне телесериала канала HBO «Игра престолов» в роли Лободы, одичалого.

Личная жизнь 
Захари Бахаров состоит в долгих отношениях с болгарской журналисткой Дианой Алексиевой. У них двое детей — сын Максим (род. 2010) и дочь Кая (род. 2013).

Младший брат Бахарова, Явор Бахаров, тоже актёр.

Фильмография

Примечания

Ссылки